Henry Fitzalan-Howard peut faire référence à :

Henry Fitzalan-Howard (1815-1860),  duc de Norfolk.
Henry Fitzalan-Howard (1847-1917),  duc de Norfolk.
Henry Fitzalan-Howard (1883-1962), Pair britannique.
Henry Fitzalan-Howard (1987-), héritier présomptif du  duc de Norfolk.

Voir aussi
Henry Howard.
Henry Fitzalan-Howard (vers 1511-1580), noble anglais.